Slovo kráva může mít více významů:

 kráva (zvíře) – označení samice některých druhů přežvýkavců, např. losa a zejm. tura domácího
 posvátná kráva – tur domácí, který se uctívá jako posvátné zvíře v některých náboženstvích
 kráva (tanec) – český tanec
 „mořská kráva“ (příp. Stellerova kráva) – koroun bezzubý, vyhynulý vodní savec z řádu sirény (ochechule)
 kráva (nadávka) – nadávka používána na ženy
 medná kráva – typ úlu pro biochov včel
 dojná kráva (ponorka) – zásobovací ponorka typu XIV (Německo)
 železná kráva (též nesmrtelná kráva) – dlouhodobé nebo trvalé zatížení (finanční, majetkové), břemeno
 dojná kráva – trvalý zdroj prospěchu (vykořisťování), zisku, zprav. neoprávněného
 tučná kráva – úrodný rok

filmy
 Kráva (film), český film z roku 1993 režiséra Karla Kachyni
 Krávy (film), španělský film z roku 1992
 Drevená krava, slovenský televizní film

frazeologizmus

 krávovina – nesmysl, hloupost

Externí odkazy